Castelnaud ist der Name zweier Gemeinden in Südfrankreich: 

Castelnaud-de-Gratecambe im Département Lot-et-Garonne
Castelnaud-la-Chapelle im Département Dordogne

Siehe auch:
Castelnau